Shizishan bezeichnet:

 Shizishan (狮子山区), ehemaliger Stadtbezirk der Stadt Tongling in der chinesischen Provinz Anhui
 Shizishan (Hongshan) (狮子山街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Hongshan in der chinesischen Provinz Hubei
 Shizishan (Jinjiang) (狮子山街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Jinjiang in der chinesischen Provinz Sichuan
 Shizishan (Yanjiang) (狮子山街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Yanjiang in der chinesischen Provinz Sichuan